Arbois ist 

 Arbois (Jura), eine Stadt in Frankreich im Département Jura
 Arbois (Rebsorte), eine Rebsorte

Arbois ist ein Namensteil folgender Personen:
 Henri d’Arbois de Jubainville (1827–1910), französischer Keltologe und Historiker